Electronic Voice Phenomena – fenomeno delle voci elettroniche
 Enhanced Virus Protection – tecnologia AMD che tenta di prevenire l'esecuzione da parte del processore di codice malevole
 Evangelische Volkspartei – Partito Evangelico Svizzero, partito politico svizzero
 Executive Vice President – titolo che nelle società statunitensi è attribuito a taluni manager (v. Presidente di società).